Dragu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Anca Paliu Dragu (n. 1972), economistă și politiciană română
 Aureliu Dragu (1880-1930), notar și delegat la Marea Adunare Națională
 Constantin Dragu (1873-1956), general român
 George Dragu (n. 1957), deputat român
 Ion Dragu (n. 1986), fotbalist român
 Teodor Dragu (1848-1925), inginer și inventator român

Vezi și 
 Râul Dragu (dezambiguizare)
 Drăgan (dezambiguizare)

Nume de familie românești